Уильям Генри Смит () — английский государственный деятель.

На парламентских выборах 1868 г. ему удалось, как кандидату консервативной партии, взять верх над Дж. Стюартом Миллем. В первом кабинете Дизраэли Смит был первым лордом адмиралтейства. В 1885 г. принял портфель военного министра в кабинете Солсбери, а в 1886 г. сделался первым лордом казначейства и вождем консерваторов в нижней палате.

См. также 
 Виконт Хамблден

Примечания

Ссылки